Paschedag ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Paschedag (* 1965), deutscher Bundesgeschäftsführer der FDP
 Udo Paschedag (* 1954), deutscher politischer Beamter